Reindeer River ist der Name folgender Flüsse:

 Reindeer River (Yukon River) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Reindeer River (Paimiut Slough) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Reindeer River (Saskatchewan) in Saskatchewan, Kanada